Il singolare del torneo di tennis Capetown Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christo van Rensburg che ha battuto in finale Pieter Aldrich 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Darren Cahill (primo turno)
 Johan Kriek (semifinali)
 Christo van Rensburg (Campione)
 Paul Annacone (quarti di finale)

 Assente
 Pieter Aldrich (finale)
 Marty Davis (quarti di finale)
 Neil Broad (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Capetown Challenger 1989